Le mot français peut se référer à :
 français, langue indo-européenne originaire de France ;
 Français, ressortissant de la République française ;
 Français, personne habitant en France.

Patronyme 

 Antoine Français de Nantes (1756-1836), haut fonctionnaire, écrivain et personnalité politique française ;
 Joseph-François Français (1768-1810), artilleur et mathématicien français ;
 Jacques Frédéric Français (1775-1833), capitaine du génie, français, frère du précédent ;
 Louis Français (1814-1897), peintre paysagiste français ;
 Olivier Français (1955-), personnalité politique suisse.

Toponyme 
 Le Français (1680-), théâtre parisien (la Comédie-Française) ;
 Mont Français, montagne située en Antarctique.

Titres d'œuvres culturelles 

 Le Français (1988), film russe de Galina Danelia-Yourkova ;
 Français (2000), album studio de Michel Sardou ;
 Le Français (2004), film russe de Vera Storojeva ;
 Française (2008), film franco-marocain de Souad El-Bouhati ;
 Le Français (2019), film russe d'Andreï Smirnov ;

Navigation 
 Le Français (1903-1907), navire du premier hivernage français en Antarctique ;
 Le Français (1948), ex-Kaskelot, trois-mâts barque ;

Journalisme 
 Le Français, journal français du  ;
 Le Français (1898-1902), journal martiniquais.

Autres 
 
 français blanc et noir, race de chien courant d’origine française ;
 français blanc et orange, race de chien courant d’origine française ;
 français tricolore, race de chien courant d’origine française ;
 Le Français (1913-1969), pistolet français.